Podnoszenie ciężarów na Igrzyskach Afrykańskich 2019 odbywało się w dniach 25–30 sierpnia 2019 roku w Salle Couverte Omnisports Nahda położonym w Rabacie.

Podczas zawodów zostało pobitych dziesięć rekordów igrzysk afrykańskich.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 2019
igrzyska afr